Prin tipografie se poate înțelege:
Tipografie, arta și tehnica tipăritului
Tipografie, o întreprindere sau un atelier mai mare de tipărit